El Reino de Galitzia y Lodomeria (nombre oficial en ;  y ) fue entre 1772 y 1918 una tierra de la corona perteneciente a los territorios dinásticos de los Habsburgo (en el marco de la monarquía de los Habsburgo, el Imperio austríaco y de la Cisleitania austrohúngara).

Historia 

Tuvo su origen en 1772 en la incorporación a los dominios de los Habsburgo del territorio tras la primera partición de la Mancomunidad de Polonia-Lituania.

La denominación del reino fue acuñada en la corte de María Teresa de Austria, entonces también reina de Hungría, ya que los distritos de Hálych (Galitzia) y Volodímir (Lodomeria) habían pertenecido siglos atrás, antes de su anexión por el Reino de Polonia, al Reino de Hungría, cuyos monarcas adoptaron durante un tiempo el título de «duques de Galitzia y Lodomeria». De mayor extensión que su histórico predecesor, inicialmente unos 45000km² (kilómetros cuadrados), recibió categoría de territorio patrimonio de la corona (Kronland).

La provincia del imperio austríaco de Bucovina estuvo incluida formalmente en el reino de Galitzia entre 1787 y 1790, entre 1817 y 1849 y entre 1860 y 1861.

Galitzia Occidental, que había sido propiedad del imperio austríaco desde la Tercera partición de Polonia de 1795, fue fusionada con el reino de Galitzia desde 1803, estableciéndose la capital en Leópolis.

Como consecuencia del Tratado de Schönbrunn de 1809, el Imperio austríaco cedió dos territorios del reino de Galitzia: la anteriormente mencionada Galitzia Occidental (incluyendo a Cracovia) al Ducado de Varsovia, y una parte de la Galitzia Oriental, el llamado distrito de Tarnópol, al Imperio ruso. En 1815, la provincia de Tarnópol retornaría a control austríaco.

En 1846, la hasta entonces Ciudad Libre de Cracovia fue incorporada a Galitzia y al imperio austríaco.

El reino quedó disuelto oficialmente el 14 de noviembre de 1918, tres días después de finalizada la Primera Guerra Mundial.

Referencias

Bibliografía 
 

 
 
 
 
 
 

Estados y territorios fundados en 1772
Estados y territorios desaparecidos en 1918
Galizia
Estados y territorios del Imperio austríaco
Estados y territorios desaparecidos de Europa oriental
Tierras de la corona de Cisleitania
Estados y territorios desaparecidos de Polonia
Estados y territorios desaparecidos de Ucrania
Antiguos Estados eslavos
Historia de Polonia (1569-1795)
Historia de Polonia (1795-1918)
Relaciones Austria-Polonia
Relaciones Austria-Ucrania
Antiguos reinos de Europa del siglo XX
Imperio austrohúngaro en el siglo XIX
Imperio austrohúngaro en el siglo XX
Reino de Galitzia y Lodomeria
Regiones históricas de Hungría